Gary Anderson – ex giocatore di football americano sudafricano
 Gary Anderson – ex tiratore a segno statunitense
 Gary Anderson – giocatore di freccette scozzese
 Gary Anderson – nuotatore canadese
 Gary Anderson – ingegnere automobilistico irlandese
 Gary Anderson – designer statunitense autore del simbolo di riciclaggio
 Gary Anderson – pistard neozelandese